Slovo Balsa má několik významů.
Balsa - dřevo balzovníku
Balsa (Maďarsko) – maďarská obec